Драчевский — фамилия. Известные носители:
 Драчевский, Виктор Васильевич (род. 1960) — украинский политик, народный депутат Украины 4-го созыва.
 Драчевский, Даниил Васильевич (1858—1918) — русский военный и государственный деятель, генерал-майор (1905).
 Драчевский, Леонид Вадимович (род. 1942) — российский государственный и хозяйственный деятель.